Een eiland van vulkanische oorsprong, ook wel Hoog eiland genoemd
Stripalbum Het vulkaaneiland